Herrarnas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes 20 till 30 september. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=63
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=61
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=2
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed01=3
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=78
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=66
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=2
| RD1-score03-5=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=9

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=

Sektion 4

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=7
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=5
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=0
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=7/WC
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=3
| RD3-score01-4=5
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1988